Arjona kan avse:

Arjona (växtsläkte) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter

Geografi
Arjona (kommun i Colombia)
Arjona (ort) i Colombia
Arjona (kommun) i Spanien
Arjona (kommunhuvudort) i Spanien